|-
| 74301 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74302 - || || 12 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74303 - || || 14 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74304 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74305 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74306 - || || 15 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74307 - || || 10 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74308 - || || 11 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74309 - || || 11 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74310 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74311 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74312 - || || 21 d'octubre, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 74313 - || || 18 d'octubre, 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 74314 - || || 23 d'octubre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 74315 - || || 17 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74316 - || || 24 d'octubre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 74317 - || || 21 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 74318 - || || 22 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 74319 - || || 17 d'octubre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 74320 - || || 19 d'octubre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 74321 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74322 - || || 18 d'octubre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74323 - || || 18 d'octubre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 74324 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74325 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74326 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74327 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74328 - || || 16 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74329 - || || 24 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74330 - || || 24 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74331 - || || 28 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74332 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74333 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74334 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74335 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74336 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74337 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74338 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74339 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74340 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74341 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74342 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74343 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74344 - || || 14 de novembre, 1998 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 74345 - || || 15 de novembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 74346 - || || 14 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74347 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74348 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74349 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74350 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74351 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74352 - || || 11 de novembre, 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 74353 - || || 18 de novembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 74354 - || || 18 de novembre, 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 74355 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74356 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74357 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74358 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74359 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74360 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74361 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74362 - || || 29 de novembre, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 74363 - || || 18 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74364 - || || 16 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74365 - || || 21 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74366 - || || 22 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74367 - || || 16 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74368 - || || 18 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74369 - || || 24 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74370 - || 1998 XJ || 9 de desembre, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 74371 - || || 7 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 74372 - || || 7 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 74373 - || || 7 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 74374 - || || 9 de desembre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 74375 - || || 8 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74376 - || || 9 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74377 - || || 9 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74378 - || || 8 de desembre, 1998 || Bédoin || P. Antonini
|-
| 74379 - || || 15 de desembre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 74380 - || || 15 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 74381 - || || 15 de desembre, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 74382 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74383 - || || 8 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74384 - || || 10 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74385 - || || 10 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74386 - || || 11 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74387 - || || 12 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74388 - || || 13 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74389 - || || 14 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 74390 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74391 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74392 - || || 15 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74393 - || || 15 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74394 - || || 15 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74395 - || || 15 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74396 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74397 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74398 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74399 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74400 - || || 11 de desembre, 1998 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
4